Салах Шабати () — комедия израильского режиссёра Эфраима Кишона, снятая в 1964 году.

Сюжет 
Салах Шабати — йеменский еврей, который вместе со своей семьёй был доставлен в Израиль в ходе операции «Орлиные крылья». После приезда в Израиль, семья Шабати помещается на жительство в специальный транзитный лагерь для новых репатриантов. Водитель, который привёз семью Шабати в лагерь, сказал, что они останутся в нём всего на несколько дней, там Салах Шабати знакомится с Йехезкелем Гольдштейном из Польши, который уже шесть лет живёт в лагере и так и не получил жилья.

Название фильма, «Салах Шабати», — игра слов: йеменское еврейское имя также напоминает фразу на иврите סליחה שבאתי, «слиха шебати» («простите, что я приехал»). В ранних печатных версиях рассказов Эфраима Кишона, которые были переработаны для фильма, персонажа звали Саадия Шабтай.

Актёры 
 Хаим Тополь — Салах Шабати.
  — Хабуба Шабати.
 Гила Альмагор — Бат-Шева, социальная работница.
  — Нойман.
  — Фрида.
  — Шимон Шабати.
 Натан Мейслер — господин Гольдштейн.
 Эстер Гринберг — жена Салаха Шабати.
 Арик Айнштейн — Зигги.

Примечания

Ссылки 
 
 

Фильмы на иврите
Кинокомедии Израиля
Кинокомедии 1964 года
Фильмы Эфраима Кишона
Фильмы Израиля 1964 года
Фильмы об иммигрантах
Сатирические фильмы